Batalla de les Dunes (1600), derrota espanyola a la Guerra dels Vuitanta Anys
 Batalla de les Dunes (1639), batalla naval a la costa de Kent, derrota espanyola durant la mateixa guerra
 Batalla de les Dunes (1658), derrota espanyola a la guerra franco-espanyola